Nasva ist ein geographischer Name in Estland:

 eines Dorfes (küla) in der Landgemeinde Hiiumaa (Kreis Hiiu), siehe Nasva (Hiiumaa)
 eines Großdorfs (alevik) in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare), siehe Nasva (Saaremaa)
 eines Flusses auf der Insel Saaremaa, siehe Nasva (Fluss)